Osoby noszące nazwisko Kreft
 Galina Kreft – radziecka kajakarka
 Joanna Kreft-Baka – polska aktorka teatralna i filmowa

Zobacz też 
 
 Krefft